Biografies:
 Gabriel (nom)
 Arcàngel Gabriel, arcàngel que apareix esmentat al Llibre de Daniel (capítols 8 i 9), a l'Evangeli, i a l'Alcorà
 Gabriel (prefecte romà d'Orient) 
 Gabriel de Borbó (Portici, 1752 - San Lorenzo de El Escorial, 1788), infant d'Espanya, fill de Carlos III 
 Gabriel de Kakhètia (?-881), príncep de Kakhètia de 861 a 881, nebot i successor de Samuel Donauri 
 Gabriel de Murzia lutier espanyol actiu del 1682 al 1717 
 Gabriel el Músic, poeta i músic espanyol del  i primer terç del següent 
 Anna Gabriel i Sabaté (Sallent, 1975), educadora social, professora de dret i política catalana 
 Esteban Gabriel Merino (Santisteban del Puerto, 1492 - Roma, 1535), Cardenal de San Vital (1530-1534) i de Sant Joan i Sant Pau (1534-1535)
 Germán Gabriel (Caracas, Veneçuela, 1980), jugador de bàsquet que té la nacionalitat espanyola
 Ján Gabriel (Trnava, 1962), futbolista eslovac que jugà la major part de la seva carrera al Spartak Trnava 
 Justin Gabriel (1981), lluitador professional sud-africà que treballa a la WWF
 Markus Gabriel (Remagen, 1980), filòsof alemany i professor de la Universitat de Bonn
 Max Gabriel (segles XIX -XX), compositor alemany 
 Pere Gabriel, diversos personatges
 Pere Gabriel i Faus (Alàs, província de Lleida, 1855 -1925), hisendat que signà el Missatge a la Reina Regent (1888) 
 Pere Gabriel i Sirvent (Terrassa, 1945), escriptor i historiador, centrat en l'àmbit del pensament polític i la història social 
 Peter Gabriel (1950, Chobham, Surrey, Anglaterra), compositor, músic i activista anglès 
 Ricardo Gabriel Álvarez (1988), futbolista argentí que juga com a migcampista atacant 
 Richard Gabriel (1874 - 1960), compositor alemany, deixeble de Humperdinck, organista i director de cors de Sagan
 Siegmund Gabriel (Berlín, Alemanya, 1851- 1924), químic alemany conegut per la síntesi de Gabriel 
 Sigmar Gabriel (Goslar, 1959), polític socialdemòcrata i professor alemany, Vicecanceller i Ministre Federal d'Economia
 Xavier Gabriel i Lliset empresari català 
 Miscel·lània:
 Banya de Gabriel, figura geomètrica ideada per Evangelista Torricelli 
 Can Gabriel, edifici d'Olot (Garrotxa) 
 Síntesi de Gabriel, procediment químic que permet obtenir amines primàries a partir d'halogenurs d'alquil utilitzant ftalimida de potassi